Lazzarotto ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Lazzarotto (* 1973), italienischer Slalomkanute
 Giuseppe Lazzarotto (* 1942), italienischer Geistlicher, Erzbischof der katholischen Kirche
 Juliette Lazzarotto (* 1992), französische Biathletin
 Lena Lazzarotto (* 1957), deutsche Maskenbildnerin
 Poty Lazzarotto (1924–1998), brasilianischer Künstler